

Історія випусків

Див. також 
 Linux Mint
 Ubuntu
 Kubuntu

Виноски

Посилання 
 linuxmint.com, офіційний сайт
 Завантаження
 Вікі
 Офіційний форум Лінукс Мінт 
Офіційна спільнота користувачів Linux Mint в Україні 

Linux Mint